3-й чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении прошёл 8—10 марта 1991 года во дворце спорта «Сан-Пабло» в испанской Севилье.

В соревнованиях принял участие 521 атлет из 81 страны мира. Было разыграно 26 комплектов медалей (14 у мужчин и 12 у женщин) в основной программе чемпионата. Соревнования в женском тройном прыжке носили статус демонстрационных.

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Призёры в демонстрационной дисциплине 
Женский тройной прыжок впервые был представлен в программе чемпионатов мира в помещении, но спортсменки не разыгрывали официальное звание чемпионки мира — соревнования являлись демонстрационными.

Медальный зачёт 
Медали в 26 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Ссылки 
 

1991
Март 1991 года
Спорт в Испании в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Севилье
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Чемпионаты мира в Испании